Эскадренный миноносец «Аарон Уорд» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни, Нью-Джерси 11 февраля 1941 года. Спущен 22 ноября 1941 года, вступил в строй 4 марта 1942 года. Капитаном корабля был назначен коммандер Орвил Ф. Грегор.

7 апреля 1943 года тяжело поврежден японскими пикирующими бомбардировщиками D3A близ острова Гуадалканал. Позднее затонул во время буксировки в Тулаги.

Из ВМС США исключён 19 мая 1943 года.

Награды 
«Aaron Ward» получил 4 звезды за службу за действия во Второй мировой войне.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»